Ханютино — название населённых пунктов в России:

 Ханютино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Ханютино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.